FSM je lahko:

 Fabryka Samochodów Małolitrażowych, nekdanja poljska tovarna avtomobilov
 Free Software Magazine
 Leteča špagetna pošast (angleško Flying Sphagetti Monster), parodično božanstvo
 mednarodna avtomobilska oznaka za Mikronezijo.

Kratice